hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) w USA, w stanie Wisconsin

ru:Джефферсон#Округа